La Mafia médicale est un essai écrit par Guylaine Lanctôt, une ex-médecin du Québec. Publié pour la première fois en 1994, le livre fut mis à jour en 2002.

Résumé 
Le livre rejette certains succès de la médecine tels que l'utilisation de vaccins en se positionnant sur le débat lié à la controverse sur la vaccination. Il s'attaque également aux antibiotiques et à d'autres médicaments. L'auteur postule l'existence d'une  du milieu médical, du milieu industriel, du milieu universitaire et des gouvernements pour entretenir et même provoquer des maladies dans le but de vendre des soins de santé qu'elle considère comme .

Critique 
Ce livre fut critiqué par plusieurs intervenants dont Les Sceptiques du Québec avec l'article « Le complot Lanctôt » publié dans Le Québec sceptique en . L'un des auteurs de l'article, Georges-André Tessier, critique ainsi l'utilisation, par Lanctôt, de concepts scientifiquement non démontrés comme que le fait que la recherche de la vérité serait possible pour l'individu qui saurait , de . Lanctôt postule également chez l'homme la présence, en plus du corps physique, de .

Notes et références

Lien externe 
 Interview de Guylaine Lanctôt en 1995 par Yves Casgrain du Québec Sceptique no 34, page 40

Essai en français
Essai québécois
Essai paru en 1994
Livre documentaire
Controverse sur la vaccination